Conrad Quensel ist der Name folgender Personen:

* Conrad Quensel (Astronom) (1676–1732), schwedischer Astronom
 Conrad Quensel (Naturforscher) (1767–1806), schwedischer Naturforscher